Соревнования в плавании в комбинированной эстафете 4×100 метров (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» в Казани, 9 августа.

Отборочные заплывы начались 9 августа в 10:27 по местному времени (UTC+3), финал проводился в тот же день в 19:07.

Медалисты 

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
 Результаты — страницы 194-197, 207

4×100 м, комбинированная эстафета, мужчины